Азиа́тское о́бщество Мумба́и () — востоковедческая организация, размещённая в Мумбаи, Индия.

История 

Это общество ведёт своё происхождение от Литературного общества Бомбея, первого собрание которого произошло в Бомбее 26 ноября 1804 года в официальной резиденции губернатора Джонатана Дункана и было основано сэром Джеймсом Макинтошем. Возможно сама идея основания этого общества принадлежит самому губернатору Дункану и историку Уильяму Эрскину. Дело в том, что эти двое людей уже были в числе основателей подобного общества — Азиатского общества в Калькутте.

В 1829 году по предложению Королевского азиатского общества в Лондоне Литературное общество Бомбея объединилось с ним на условиях сохранения административной и финансовой независимости и стало известно как Бомбейское отделение () этой лондонской организации. Членами общества сначала могли становиться лишь европейцы, но уже с 1840 года доступ был открыт и индийцам. В общество постепенно вступали как выдающиеся учёные (пандит Бхагванлал Индраджи и Б. Д. Лал), так и просто известные люди города. Уже в 1885 году избирается первый индийский президент общества К. Т. Теланг. Своими заслугами в науке становятся знамениты члены общества сэр Р. Бхандаркар, Дж. Моди и Джон Фэйтфул Флит.

В 1873 году с Бомбейским отделением объединилось Бомбейское географическое общество, а в 1896 году — Антропологическое общество Бомбея.

В 1947 году после обретения Индией независимости было принято название Азиатское общество Бомбея. С 1954 года, по предложению правительства Индии, общество считается одной из четырёх главных библиотек, цель которых — сохранение, получение и каталогизация книг, вышедших в любом месте Индии и на всех индийских языках. В 2005 году общество получило современное своё название — Азиатское общество Мумбаи. Оно финансируется на основе ежегодного гранда от Индийского правительства.

Одним из крупнейших научных достижений общества стал выпуск многотомного исследования П. В. Кане «История Дхармашастры» (), выходившего в 1930—1962 годах. За этот труд учёный получил высшую награду Индии под названием «Бхарата-ратна».

Собрания общества 

Библиотека общества содержит свыше 100 тысяч книг, из которых около 15 тысяч признаны редкими и ценными изданиями. Здесь также размещены многие бесценные артефакты и свыше 3 тысяч древних рукописей на персидском языке, санскрите и пракритах. Рукописи выполнены как на бумаге, так и на пальмовых листьях. Нумизматическая коллекция общества из более 50 тысяч монет включает в себя, например, золотую монету Кумарагупты I, редкий золотой мухр Акбара и монеты, выпущенные Шиваджи. Число карт здесь составляет свыше 1300 экземпляров.

В числе наиболее ценных экземпляров книжного собрания значатся:
 Одна из двух только известных оригинальных копий «Божественной комедии» Данте. Датируется рукопись 1350 годом.
 Рукопись «Васупуджьячариты» (1242), санскритского текста о жизни джайнского тиртханкары Васупуджьи.
 Рукопись «Шахнаме» Фирдоуси на персидском и с иллюстрациями.
 Рукопись 3-й книги «Махабхараты» «Араньякапарвы», датируемая 16-м веком.

Журнал 

Литературное общество Бомбея издавало свои труды под названием Transactions of the Literary Society of Bombay. Позже, в 1841 году, был начат выпуск журнала Бомбейского отделения Королевского азиатского общества (). В 1955—2001 гг. названием журнала было Journal of the Asiatic Society of Bombay, а с 2005 года журнал стал выходить под названием Journal of the Asiatic Society of Mumbai.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт общества

Востоковедение
Научные общества Индии